Peisley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1904-1975), acteur de film et de télévision britannique
 (1805-1871), homme politique australien
 (1718-1757), écrivaine irlandaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme